Ла Посада има више значења:

 Ла Посада (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Посада (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику